Franz Weyergans (1912-1974), écrivain belge ;
 François Weyergans (1941-2019), écrivain belge.